ЗЛ:
 Замоскворецкая линия
 Зеленолужская линия